Сент-Олер () — французские фамилия и топоним. 

Фамилия
 Сент-Олер (Пьер-Жак Полье-Паньон, 1793—1864) — французский актёр и театральный педагог, пайщик театра «Комеди-Франсез».
 Сент-Олер, Луи де (1778—1854) — французский историк.
 Сент-Олер, Франсуа-Жозеф (1643—1742) — французский поэт.

Топоним
 Сент-Олер — коммуна в департаменте Коррез, Франция.